Ibrox (Glasgow), een deel van de Schotse stad Glasgow;
Ibrox Stadium, het stadion van Glasgow Rangers;
Ibrox (metrostation), een metrostation in Glasgow.